Rome (als bijvoeglijk naamwoord), bijvoorbeeld in: 
Rooms-Katholieke Kerk
Heilige Roomse Rijk
Rooms-koning
in andere omstandigheden worden de adjectieven Romeins en Romaans gebruikt
een plantensoort:
 Roomse boon, een andere benaming voor de tuinboon, Vicia faba.
 Roomse kamille, de Anthemis nobilis.
 Roomse kervel, de Myrrhis odorata''.

Televisie
 Rooms (televisieserie), Britse televisieserie uit 1974